Miejscowość w USA:
 Narrows – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Giles
 Gmina w USA:
 Narrows (ang. Narrows Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon

 Narrows – cieśnina oddzielająca wyspy Saint Kitts i Nevis (Małe Antyle, Wyspy Nawietrzne, Leeward Islands); łączy Morze Karaibskie i Ocean Atlantycki